Ка́льяри может означать:
  — залив Тирренского моря.
 Кальяри — город в Италии.
 Кальяри — метрополитенский город (приравненный к провинции) в Италии.
 Кальяри — упразднённая провинция в Италии.
 «Кальяри» — итальянский футбольный клуб.
 Кальяри — один из 4 сардинских юдикатов.
 Кальяри, Паоло (Паоло Веронезе, 1528—1588) — итальянский живописец.